Nupen ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Nupen (1934–2023), südafrikanischer Filmproduzent und Regisseur
 Kjell Nupen (1955–2014), norwegischer Bildender Künstler